SWAGG — третий сольный и первый англоязычный студийный альбом Тимати, вышедший в 2012 году с 17 тысячами проданных в первую неделю экземпляров.

Об альбоме 
Работa над пластинкой велась болee 3 лет, и peзультат пpeвзошёл пepвоначальныe oжидания. В aльбомe «SWAGG» пpeдставлены paботы c такими миpoвыми именами, как: P. Diddy, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Timbaland, Craig David , DJ Antoine , Laurent Wolf.

Флагманом aльбомa является тpeк «Welcome to Saint-Tropez», котopый принec apтистy oшеломляющий yспex. Именно этот трек опередил Lady Gaga в iTunes Top Sales и долгое время продержался на первом месте в международных чартах.

«Welcome to Saint-Tropez» (remix) достиг золотого и платинового статуса продаж в Швейцарии, Германии и Франции, что стало поистине феноменальным явлением для российской шоу-индустрии. И в общем, был продан тиражом более 800 тысяч копий. Впервые видеоклип российского артиста перешагнул 95-миллионную отметку просмотров на YouTube. Более 20 недель «Welcome to Saint Tropez» (remix) не опускался ниже 5-й строчки в основных европейских хит-парадах и чартах.

Первый прецедент среди российских артистов: релиз альбома «SWAGG» единовременно прошёл «по всему миру»: Азия, Европа, США, Россия, Австралия, Англия и т.д.

Статистика, собранная лейблом Black Star inc. за последний год по всем ведущим хитам артиста, показала невероятные результаты: лидером, активно ротирующим англоязычные треки артиста, стала Европа и лишь после неё Россия и СНГ.

20 февраля 2013 года состоялся релиз альбома в Японии. Прорыв Тимати на японскую музыкальную сцену начался с триумфального взлета сингла «Not All About The Money», который возглавил «Dance Chart» японского iTunes Store.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом на сайте rap.ru

Альбомы Тимати
Альбомы Black Star Inc.
Альбомы Kontor Records